La Serie A1 2018-2019 è stata la 79ª edizione del torneo di primo livello del campionato italiano di hockey su prato. La competizione ha avuto inizio il 22 settembre 2018 e si è conclusa il 15 giugno 2019. Lo scudetto è stato conquistato dal  per l'ottava volta, la terza consecutiva, nella sua storia.

Stagione

Novità 
A prendere il testimone della  e del  retrocesse in serie A2 vi furono il  e il . Al torneo parteciparono: , , , , , , , , ,  e appunto il CUS Padova e il Valchisone.

Formula 
La formula del campionato fu la stessa della stagione precedente; la manifestazione fu organizzata con un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno per un totale di 22 giornate: erano assegnati 3 punti per l'incontro vinto e un punto a testa per l'incontro pareggiato, mentre non ne era attribuito alcuno per la sconfitta. Al termine del campionato la prima squadra classificata venne proclamata campione d'Italia mentre l'undicesima e la dodicesima classificate retrocedettero in Serie A2.

Squadre partecipanti

Risultati

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Italia.
      Retrocesse in Serie A2.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti 
   Campione d'Italia: 
  Retrocesse in serie A2:  e

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Serie A1 (hockey su prato maschile)
Hockey su prato nel 2018
Hockey su prato nel 2019